Андре́й Черня́вский: Чернявский, Андрей Владимирович (род. 1970) — советский и российский легкоатлет.
 Чернявский, Андрей Гавриилович (1867—1937) — начальник ряда губерний Российской империи, действительный статский советник.